Andrei Kusmin (russ. Андрей Кузьмин, engl. Andrei Kuzmin) ist der Name folgender Personen:

* Andrei Eduardowitsch Kusmin (* 1981), russischer Eishockeyspieler
 Andrei Wiktorowitsch Kusmin (* 1971), russischer Eishockeyspieler